Forbes (Polska) – polska edycja międzynarodowego dwutygodnika „Forbes”, wydawana w Polsce co miesiąc przez Ringier Axel Springer Polska.

W Polsce pismo ukazuje się od 16 grudnia 2004. Opisuje najważniejsze wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie oraz strategie biznesowe.

Redaktorem naczelnym pisma od 2017 roku jest Paweł Zielewski, który zastąpił na tym stanowisku Michała Broniatowskiego. Wcześniej magazynem kierował Kazimierz Krupa (w latach 2007–2014).

Od 2019 ukazuje się dwumiesięcznik „Forbes Women”.

Rankingi i działalność Forbes w Polsce 
Forbes (Polska) co roku publikuje Ranking 100 Najbogatszych Polaków oraz inne, liczne rankingi np. Miasta Przyjazne dla Biznesu, Bankowiec Roku, Najbogatsi Ludzie Świata. Cyklicznie przygotowuje rankingi, między innymi 100 najbogatszych Polaków, czy 100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu.

Od 2018 roku Forbes przygotowuje również rankingi Forbes "30 Under 30" dla 30 wschodzących gwiazd polskiego biznesu oraz Forbes "25 Under 25" dla wschodzących gwiazd młodego pokolenia w Polsce

Redakcja Forbes organizuje też wiele imprez dla ludzi biznesu np. BRANDME CEO i Diamenty Forbes.

Przypisy 

Czasopisma biznesowe
Prasa w Warszawie
Miesięczniki w Polsce
Axel Springer SE